Составы команд-участниц чемпионата Южной Америки по футболу 1947 года.

Аргентина

Парагвай

Уругвай

Чили

Перу

Эквадор

Боливия

Колумбия

Примечания 

1947